Hatherton (Cheshire) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hatherton (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)